Joel Graterol – calciatore venezuelano, portiere
 Juan Graterol – giocatore di baseball venezuelano
 Luis Graterol Caraballo – militare e politico venezuelano, ministro dell'Alimentazione in Venezuela
 Windi Graterol – cestista venezuelano